ETIM est un sigle qui peut se référer à :

 ETIM (Entreprise de Travaux Immergés du Midi), entreprise française de travaux sous-marins qui siégeait à Sanary-sur-Mer dans les années 1960.

 ETIM, sigle anglais pour East Turkestan Islamic Movement (Parti islamique du Turkestan)